Blindflug steht für:
 Instrumentenflug, im Gegensatz zum Sichtflug
 Blindflug (Band), von Super RTL gecastete Kinderband
 Blindflug (Film), deutscher Spielfilm (2007)
 Blindflug (Roman), Science-Fiction-Roman von Peter Watts
 Tatort: Blindflug, deutscher Fernsehkrimi (1987)
 Blindflugschule, Erläuterung der Ausbildung von Flugzeugführern